Fazan est un nom de famille porté notamment par :

 Adrienne Fazan (1906-1986), monteuse américaine ;
 Daniel Fazan (1950-), journaliste et écrivain suisse ;
 Édouard Fazan (1879-1961), personnalité politique suisse ;
 Eleanor Fazan (-), actrice et metteuse en scène ;
 William Fazan (1877-1942), acteur britannique de théâtre et de cinéma.